Tobu steht für:

 Tobu (Südzentraltimor), einen indonesischen Distrikt (Kecamatan) auf Timor
 Tōbu Tetsudō, eine japanische Eisenbahngesellschaft
 Tobu Zoo, Japan